MOPO steht für:
 Musée de l’Outil et de la Pensée Ouvrière, französisches Museum für Handwerker-Werkzeuge im Hôtel de Mauroy, Troyes
 Manual of Permitted Operations, Standard-Handbuch in Öl- und Gasfabriken
 Matrix of Permitted Operations, Werkzeug im Bereich Safety und Risk

Mopo oder MoPo steht für:
 Hamburger Morgenpost
 Mopo, Werk der finnischen Schriftstellerin Tuija Lehtinen (* 1954)
 die umgangssprachliche Abkürzung mehrerer regionaler Zeitungen im deutschsprachigen Raum, siehe Übersicht unter Morgenpost
 Motorrad-Polizei (auch engl. Motorcycle Police)
 Motivational poster (dt. Motivationsposter)

Abkürzung